Technologie
Sugar (bromfiets), een Belgisch historisch merk van bromfietsen
Sugar (desktopomgeving), een desktopomgeving
Sugar (CRM-systeem), een opensource-CRM-systeem
SugarCRM, het bedrijf achter Sugar (CRM-systeem)

Muziek
Sugar (musical), een Broadwaymusical gebaseerd op de film Some Like It Hot
Sugar (Amerikaanse band), een Amerikaanse rockband
Sugar (Koreaanse band), een Koreaanse popband
Sugar (Tonic album), een album van de band Tonic
Sugar (Tonic single), een nummer van de band Tonic
Sugar (Aloha), een album van de band Aloha
Sugar (Editors), een nummer van de band Editors
Sugar (Khanoda), een nummer van de Amerikaanse popzanger Khanoda
Sugar (System of a Down), een nummer van de band System of a Down
Sugar (Flo Rida), Flo Rida's 3e single van zijn album R.O.O.T.S.
Sugar (jazznummer), een jazzstandard uit 1927 van Maceo Pinkard, Edna Alexander en Sidney D. Mitchell
Sugar (Robin Schulz), een nummer van Robin Schulz en Francesco Yates
Sugar (Maroon 5), een nummer uit 2015

Film en tv
Sugar (2004), geregisseerd door John Palmer
Sugar (2008), een film van Anna Boden en Ryan Fleck
Sugar (televisieserie), een Canadees programma

Als (bij)naam
Sugar Jackson, Belgisch bokser
Rashad Evans, Amerikaans vechtsportbeoefenaar
Sugar Ray Leonard, Amerikaans bokser
Sugar Ray Robinson, Amerikaans bokser 
Shane Mosley, Amerikaans bokser
Alan Sugar, Brits ondernemer en tv-persoonlijkheid
Ronald Sugar, Amerikaans zakenman
Sugar Lee Hooper, Nederlands presentatrice en zangeres